Sandefjord Fotball ist ein Fußballverein aus Sandefjord, Vestfold, Norwegen. Der Klub entstand am 11. September 1998 aus einem Zusammenschluss der Vereine IL Runar und Sandefjord Ballklubb. Die Heimstätte ist die Sandefjord Arena und bietet 6.582 Sitzplätze.

2006, 2007, 2009, 2010 und 2015 spielte Sandefjord Fotball in der Tippeliga, der höchsten norwegischen Liga. In der Saison 2015 konnte die Mannschaft nach 30 Spieltagen allerdings nur 16 Punkte für sich verbuchen, stand am Ende auf dem letzten Tabellenplatz und stieg somit direkt wieder in die 1. Division ab. Durch einen 2. Platz gelang der direkte Wiederaufstieg zur Saison 2017. Nach dem erneuten Abstieg 2018 und dem Aufstieg im folgenden Jahr spielt der Klub seit 2020 wieder erstklassig.

Platzierungen

Ehemalige Spieler 
  Ebrima Sohna (2007–2011)

Weblinks 

 Offizielle Website
 Fanklub „Blåhvalane“ (Die Blauwale)

 
Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1998